Argemil puede referirse a:
 Argemil (Corgo), parroquia y aldea del municipio de Corgo, provincia de Lugo, Galicia, España.
 Argemil (Sarria), parroquia y aldea del municipio de Sarria, provincia de Lugo, Galicia, España.